Радени има више значења:

 Радени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Радени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Радени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Радени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији